Ю́лия Влади́мировна Будале́ева (род. 13 ноября 1990 года, Тобольск, СССР)— российская лыжница и биатлонистка, паралимпийская чемпионка и многократный призёр Паралимпийских игр. Заслуженный мастер спорта России.

Начала заниматься лыжными гонками с 2010 года в ЦСП 72 под руководством Вячеслава Анатольевича Голдинова.

В 2013 году окончила  Тобольскую государственную социально-педагогическую академию им. Д.И.Менделеева, социально-психологический факультет по специальности  «Социальная работа».

Награды 
 Орден Дружбы (2014 год).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ЦСП 72

Лыжники России
Биатлонисты России
Чемпионы Паралимпийских игр от России
Чемпионы зимних Паралимпийских игр 2014 года
Серебряные призёры зимних Паралимпийских игр 2014 года
Бронзовые призёры зимних Паралимпийских игр 2014 года
Биатлонисты на зимних Паралимпийских играх 2014 года
Лыжники на зимних Паралимпийских играх 2014 года
Чемпионы Паралимпийских игр по биатлону